Fernando Escribano de la Osa (Barcelona, 19 de mayo de 1988), más conocido como Nando Escribano , es un periodista y presentador de televisión español. Es conocido principalmente por dirigir y presentar durante 7 años el programa de televisión Cazamariposas.

Biografía 
Cursó el grado de Periodismo en la Universitat Ramon Llull de Barcelona, licenciándose en 2010.

Después de trabajar como becario en prácticas en Informativos Telecinco, en 2011 ejerce de falso psicólogo en el espacio 'La Caja Deluxe', dentro del programa Sálvame Deluxe.

En 2013 se pone al frente del primer programa de producción propia del canal temático Divinity: Cazamariposas. Dicho espacio lo presenta y codirige diariamente durante 7 años junto a Nuria Marín. Ese mismo año se pone al frente en solitario de "El Pájaro de la Tele", un web-show centrado en repasar las noticias diarias sobre televisión e internet emitido en la web de Telecinco.

En 2016 ofrece una entrevista a la revista Lecturas en la que cuenta su drama personal tras el fallecimiento de su padre y de su madre.

En 2015 y 2016 presenta junto a Nuria Marín las preúvas de Divinity, espacios emitidos el 30 de diciembre en el que se repasan lo más relevante de la crónica social de dichos años.

En 2017 arranca junto a Nuria Marín el programa Socialité. Cada fin de semana es uno de los dos el que presenta y dirige, ya que al mismo tiempo siguen presentando entre semana Cazamariposas.

En abril de 2018 con la llegada del talent Factor X a España abandona temporalmente su trabajo en Cazamariposas para participar en Xtra Factor en Divinity.

En 2019 presenta a su pareja en las redes sociales teniendo con ello repercusión en diferentes medios.

En 2020 el presentador hace público que padece trastornos de sueño. Ese mismo año y después del final de Cazamariposas se incorpora como colaborador al programa de Cuatro La Habitación del Pánico. Ese mismo año se interpreta a sí mismo en 3 episodios de Veneno (serie de televisión) y se incorpora como colaborador habitual en Antena 3, Telemadrid y Onda Madrid.

Televisión 

Alfombras Rojas:

Radio

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Barcelona
Alumnado de la Universidad Ramon Llull
Periodistas de Barcelona
Presentadores de televisión de España